

Cinema 
 Black Friday – cortometraggio del 1916 diretto da Lloyd B. Carleton
 Black Friday – film del 1940 diretto da Arthur Lubin
 Black Friday – film del 2001 con Gary Daniels e diretto da Darren Doane
 Black Friday – film del 2004 diretto da Anurag Kashyap

Letteratura 
 Venerdì nero o Suspense a Filadelfia (Black Friday) – romanzo di David Goodis del 1954
 Mercato nero (Black Friday, 2000 precedentemente Black Market, 1986) – romanzo di James Patterson

Musica 
 Black Friday – gruppo musicale blues italiano
 Black Friday – brano dell'album Katy Lied degli Steely Dan del 1975
 Black Friday – singolo degli Steely Dan tratto dell'album Katy Lied del 1975
 Good Mourning/Black Friday – brano dell'album Peace Sells... But Who's Buying? dei Megadeth del 1986
 Black Friday – mixtape di Tony Yayo del 2008
 Black Friday – album dei Faderhead del 2010
 Black Friday – mixtape di Jay Rock del 2010
 Black Friday – mixtape di Lil' Kim del 2011
 Black Friday – brano dell'album Anonymous degli Stray from the Path del 2013
 Black Friday – singolo dei Gwar del 2016

Televisione 
 Saldi (Black Friday) – episodio della seconda stagione di Life
 Venerdì nero (Black Friday) – episodio della seconda stagione di Lie to Me
 Venerdì nero (Black Friday) – episodio di Murder Call
 Shopping pericoloso (Black Friday) – undicesimo episodio della prima stagione di Scream Queens
 Il venerdì nero (Black Friday) – settimo episodio della diciassettesima stagione di South Park

Altro 
 Black Friday – venerdì successivo al Giorno del ringraziamento
 Venerdì nero (Black Friday) – 24 settembre 1869, crollo del prezzo dell'oro
 Venerdì nero (Black Friday) – 13 gennaio 1939, ondata di incendi nello stato di Victoria (Australia)
 Black Friday – battaglia aerea di Førdefjord, avvenuta nei cieli della Norvegia il 9 febbraio 1945

Pagine correlate 
 Venerdì nero